Dollond ist:

Name von:

 John Dollond (1706–1761), englischer Teleskopbauer 
 Peter Dollond (1730–1820), sein Sohn; englischer Optiker, Leiter eines optischen Instituts 
 George Dollond (1774–1852), englischer Optiker, Konstrukteur  astronomischer und nautischer Fernrohre (siehe auch Barlowlinse)

Außerdem:
 Dollond (Mondkrater), benannt nach John Dollond